Милан Гаїч:
 Милан Гаїч (футболіст, 1986) — сербський футболіст 1986 року народження.
 Милан Гаїч (футболіст, 1996) — сербський футболіст 1996 року народження.
 Милан Гаїч (хокеїст) — канадський хокеїст.